Forte de Santo António pode ser em Portugal:

 Forte de Santo António da Barra - Cascais
 Forte de Santo António de Castro Marim
 Forte de Santo António da Ilha de São Jorge
 Forte de Santo António de Lajes das Flores
 Forte de Santo António do Monte Brasil - Terceira
 Forte de Santo António do Paul do Mar - Madeira
 Forte de Santo António da Piedade - Évora
 Forte de Santo António do Porto Judeu - Terceira
 Forte de Santo António de Tavira
 Forte de Santo António de Vila Franca - Ilha de São Miguel

ou no Brasil:

 Forte de Santo Antônio - Paraíba
 Forte de Santo Antônio da Barra - Salvador, Bahia
 Forte de Santo Antônio da Barra de São Luís- Maranhão
 Forte de Santo Antônio além do Carmo - Salvador, Bahia
 Forte de Santo Antônio de Gurupá - Pará
 Forte de Santo Antônio da Ilha das Cobras - Rio de Janeiro
 Forte de Santo Antônio do Macapá - Amapá
 Forte de Santo Antônio do Monte Frio - Rio de Janeiro
 Forte de Santo Antônio dos Pauxis de Óbidos - Pará
 Fortaleza de Santo Antônio de Ratones - Santa Catarina

ou ainda:

 Forte de Santo António de Axim - Gana
 Fortim de Santo António do Ibo - Moçambique
 Fortim de Santo António na Ilha de Moçambique - Moçambique
 Forte de Santo António de Lifau - Timor-Leste
 Fortaleza de Santo António da Ponta da Mina - São Tomé e Príncipe
 Forte de Santo António de Simbor - Índia

Desambiguação